Název Polerady má více obcí:
 Polerady (okres Most) – obec v okrese Most
 Polerady (okres Praha-východ), též Polerady u Prahy nebo Polerady nad Labem – obec v okrese Praha-východ

Externí odkazy